R23 ou R-23 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Teazer (R23), un destroyer de la classe T de la Royal Navy ;
 Vympel R-23, un missile soviétique ;
 Rikhter R-23, un canon automatique soviétique.

Sciences 
Chimie
 La phrase de risque : Toxique par inhalation, sur les étiquettes des produits chimiques ;
 Trifluorométhane, selon la liste de réfrigérants,

Médecine
 Autres modifications de la peau, d'après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Renault R23, une formule 1 engagée par l'écurie Renault F1 Team.

Transports 
Moto 
 BMW R 23, un modèle du constructeur allemand BMW.

Routes 
  Ring belge R23, ceinture périphérique de Louvain ;
  Route régionale russe R23 reliant Saint-Pétersbourg à la frontière biélorusse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres